Тене́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 85 км на схід від Ам'єна, 32 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 248 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 575,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тенель на сайті французького Національного інституту географії
 Тенель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тенель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тенель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тенель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена